Lynx puede hacer referencia a:
 Lynx, género que engloba a las especies de felinos conocidos comúnmente como linces.
 Lynx, constelación del Hemisferio Norte.
 Lynx (también llamado Linco), en la mitología romana, fue un rey escita al que Deméter transformó en lince como castigo por una traición.
 Lynx, helicóptero fabricado por AgustaWestland (originalmente por Westland Aircraft).
 Lynx, vehículo blindado de combate desarrollado por Rheinmetall Landsysteme.
 Lynx, navegador web.
 Lynx, villano del videojuego Chrono Cross.
 Lynx, consola de videojuegos portátil.
 Lynx, marca de electrodomésticos de BSH.
 Lynx marca de desodorantes (conocida en otros países como Axe).
 Minnesota Lynx, equipo de baloncesto femenino estadounidense que juega en la WNBA.
Westland Lynx, helicóptero utilitario de fabricación británica, diseñado por la empresa aeronáutica Westland Helicopters.